Joachim Camerarius kan syfta på:

* Joachim Camerarius den äldre (1500–1574), tysk humanist och teolog
 Joachim Camerarius den yngre (1534–1598), tysk medicinare och botaniker